
Molekulska formula -{C8H6O}- se može odnositi na:
 Benzofuran
 Izobenzofuran